Etiketa (franc. étiquette, od starofranc. estiquer i franački stikkan: pričvrstiti) može značiti:
 etiketa je naljepnica (natpis, cedulja) na kojoj je označena vrsta, količina, cijena, podrijetlo neke robe, sadržaj ili odredište neke pošiljke i tako dalje.
 etiketa je skup tradicionalnih pravila ili pravila o ponašanju u nekim društvenim sredinama (dvorska, diplomatska etiketa) reguliranih posebnim odredbama.
 etiketa je način označavanja ponašanja u društvu, koje se smatra nenormalnim ili devijantnim, pa se izdvaja kao poseban "tip" (na primjer zločinac, prostitutka, urotnik, izdajnik, narkoman i slično). Teorija etiketiranja (eng. Labelling Theory) u etnometodologiji objašnjava da je ponašanje etiketirano kao devijantno podjednako zbog toga što su pojedinac ili skupina uistinu narušili društvene ili zakonske norme ponašanja kao i zbog toga što drugi ljudi u to vjeruju ili sumnjaju.

Izvori